Артинов Григорій Григорович (1860-1919) — вінницький міський архітектор.
 Артинов Михайло Григорович (1853-1913) — архітектор.
Російські прізвища